Cratete è il nome di alcuni personaggi storici:
Cratete di Atene, poeta comico greco
Cratete di Tebe, filosofo cinico, detto anche Cratete cinico
Cratete il Platonico, filosofo accademico ateniese, detto anche Cratete platonico o Cratete di Atene
Cratete di Mallo, filosofo stoico e grammatico greco